Козу́лин — фамилия.
 
 Козулин, Евгений Сергеевич (род. 1988) — российский шорт-трекист и конькобежец.
 Козулин, Николай Александрович (1889—1965) — деятель советской науки и промышленности в области лакокрасочных материалов, профессор Ленинградского технологического института.